Savigneux (Ain)
 Savigneux (Loire)